Mugga är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Eliason 1955. Mugga ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Mugga